Kelly Tolhurst (1978-), femme politique britannique ;
 Lol Tolhurst (1959-), musicien britannique, batteur du groupe The Cure avant d'en devenir le claviériste.